Spojení písmen G a A může mít různé významy:

GA 
 GA – kód ISO 3166-2 pro Gabun
 AZ-GA – kód ISO 3166-2 pro město Gandža
 BT-GA – kód ISO 3166-2 pro distrikt Gasa
 zkratka pražského gymnázia Arabská
 statistika návštěvníků internetových stránek Google Analytics
 zkratka pro gigannum – jednotka značící miliardu let
 zkratka pro dobrý článek na Wikipedii z anglického good article
 SPZ okresu Galanta
 zkratka amerického státu Georgie
 jiný název pro nervově paralytickou látku tabun
 G/A – go around – postup při nezdařeném přiblížení na přistání

Ga 
 gallium – chemický prvek
 etnikum v Ghaně – Ga (etnikum)

ga 
 irština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.ga 
 .ga – internetová doména nejvyššího řádu pro Gabun

Externí odkazy